Del Negro ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Del Negro (1897–1986), US-amerikanischer Kontrafagottist und Komponist 
 Giulio Santo Pietro del Negro (um 1570–um 1620), italienischer Komponist
 Joseph Nicholas Anton Del Negro (1929–2015), US-amerikanischer Schauspieler
 Matthew Del Negro (* 1972), US-amerikanischer Schauspieler 
 Vinny Del Negro (* 1966), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer
 Walter Del-Negro (1898–1984), österreichischer Philosoph und Geologe

Siehe auch:
 Dal Negro